Сью́ард () — англоязычная фамилия и топоним.

Персоналии 
  (род. 1982) — американский футболист.
  (1902—1972) — американский гитарист и певец-песенник.
  (1863—1941) — английский ботаник и геолог.
  (1747—1809) — английская поэтесса.
  (род. 1961) — английский футболист.
  (1813—1886) — американский политик и адвокат.
 Сьюард, Джонатан Льюис (род. 1984) — американский музыкант.
  (1840—1910) — американский дипломат, посол в Китае.
 Сьюард, Джулиан — английский программист.
  (1844—1908) — дочь Госсекретаря США.
 Сьюард, Уильям Генри (1801—1872) — Госсекретарь США.
  (1839—1920) — банкир и генерал.
  (1896—2008) — американский долгожитель.
  (1805—1865) — первая леди Нью-Йорка в 1839—1843 гг.
  (1830—1915) — помощник Госсекретаря США, газетный редактор и адвокат.
  (1867—1947) — американский бейсболист.

По имени 
  (1899—1952) — американский писатель и социал-фашист.
  (1830—1886) — американский политик и адвокат.

Вымышленные 
  — персонаж «Дракулы».

Топонимы

США

Округа́

Города́ 
 Сьюард (Аляска)
 
 
 
 
 
 

Тауншипы
 
 
 Сьюард (тауншип, Миннесота)

Прочее 
 
 
 Сьюард (полуостров)
 
 Сьюард (шоссе)

В остальном мире

См. также 
  — название нескольких парков и районов в США.
  — деревня в Великобритании.